Tjeckiens fotbollslandslag kan avse
Tjeckiens herrlandslag i fotboll
Tjeckiens damlandslag i fotboll